Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2017 var den 131. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2017 og hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 3. - 16. juli 2017 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, mens kvalifikationen blev afviklet den 26. - 30. juni 2017 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Roger Federer, som dermed blev den første spiller, der vandt Wimbledon-mesterskabet i herresingle for ottende gang. I finalen besejrede schweizeren Marin Čilić, der var i Wimbledon-finalen for første gang, med 6-3, 6-1, 6-4. Sejren var Federers 19. grand slam-titel i karrieren, og han blev samtidig den blot anden spiller i den åbne æra, der vandt titlen uden at tabe et sæt undervejs – den første var Björn Borg i 1976. Federer spillede sin 70. grand slam-turnering, hvilket var en tangering af Fabrice Santoros rekord for deltagelse i flest grand slam-turneringer i herresingle, og hans sejr i tredje runde over Mischa Zverev var hans 317. vundne grand slam-kamp i single, hvilket overgik Serena Williams' rekord på 316 singlesejre i grand slam-turneringer. Og som den første herresinglespiller opnåede han at spille i 11 finaler i samme grand slam-turnering.

Den forsvarende mester, Andy Murray, spillede turneringen med en skadet hofte og blev slået ud kvartfinalen, hvor han tabte til Sam Querrey, som dermed blev den første amerikanske herresinglespiller i en grand slam-semifinale siden Andy Roddick i Wimbledon-mesterskaberne 2009. Murray beholdt dog sin førsteplads på ATP's verdensrangliste, idet hverken Rafael Nadal, Stan Wawrinka eller Novak Djokovic nåede langt nok i turneringen til at fravriste ham førerpositionen.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 13.020.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 12,5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 22. maj 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

På grund af et sent afbud fra en af de direkte kvalificerede spillere, blev der endvidere plads til:
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

De 32 højst placerede spillere på Wimbledon-mesterskabernes seedingsliste i herresingle blev seedet.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen blev spillet i perioden 26. - 30. juni 2017 i Bank of England Sports Ground i Roehampton. Turneringen havde deltagelse af 128 spillere, der spillede om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Simone Bolelli
  Stefanos Tsitsipas
  Taylor Fritz
  Peter Gojowczyk
  Andrej Rublev
  Alexander Ward
  Andrew Whittington
  Lukáš Rosol
  Illja Martjenko
  Daniel Brands
  Sergij Stakhovskij
  Ruben Bemelmans
  Christian Garin
  Sebastian Ofner
  Stefano Travaglia
  Nicolás Jarry

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2017
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2017
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2017
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2017
2017
ATP World Tour 2017